Slovo Svatobor má více významů:
 Svatobor (Fridrich) – syn českého knížete Spytihněva II. a Idy Wettinské
 Svatobor (jméno) – zřídka používané české mužské křestní jméno
 Svatobor (spolek) – spolek na podporu českých spisovatelů založený roku 1862 Františkem Palackým
 Svatobor (Doupovské Hradiště) – bývalá obec vyčleněná k 1. lednu 2016 z vojenského újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary jako místní část nově ustavené obce Doupovské Hradiště
 Svatobor (Šumavské podhůří) – vrchol Šumavského podhůří poblíž Sušice
 Svatobor (pěvecký sbor) – založen 1860 v Sušici
 Posvátný háj Svatobor – posvátný háj dávných Slovanů